Borau (Aragón), een gemeente in de Spaanse provincie Huesca
Borau (Weißenfels), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt